Sprehe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sprehe (* 1955), deutscher Unternehmer (Lebensmittel, Pferdezucht), Bruder von Paul Sprehe
 Heike Sprehe (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Jan Sprehe (* 1985), deutscher Springreiter, Sohn von Albert Sprehe
 Jörne Sprehe (* 1983), deutsche Springreiterin, Tochter von Josef Sprehe
 Kristina Bröring-Sprehe (* 1986), deutsche Dressurreiterin, Tochter von Paul Sprehe
 Paul Sprehe (* 1957), deutscher Unternehmer (Lebensmittel, Pferdezucht), Bruder von Albert Sprehe

Sprehe ist außerdem die Bezeichnung für:
 Sprehe-Gruppe, deutsche Unternehmensgruppe der Fleischindustrie
 Gestüt Sprehe, deutsches Pferdezuchtunternehmen, siehe Sprehe-Gruppe#Pferdezucht